Hagiografies: Sant Iscle màrtir, cristià cordovès del , morí el 17 de novembre.
 Toponímia
 Sant Iscle de Bages, poble del municipi de Sant Fruitós de Bages 
 Sant Iscle d'Empordà, poble del municipi de Serra de Daró (Baix Empordà)
 Sant Iscle de Vallalta, municipi del Maresme 
 Serrat de Sant Iscle, muntanya del municipi de Pinell de Solsonès 
 Església de Sant Iscle, diversos indrets
 Castell de Sant Iscle, de Vidreres, en la Selva